Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 1958 года  () прошёл в Лионе в августе по круговой системе. В нём приняли участие 12 спортсменов.

 — Рауль Дельом

 — Рене Фанкхаузер

 — Bernard Devauchelle

Результаты

Примечания

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 1958 году
1958 год в шашках
Спортивные соревнования в Лионе
Август 1958 года